Con il nome di St. Catherine (Santa Caterina in italiano) sono indicate alcune località inglesi ed americane:

Inghilterra 

St. Catherine, piccolo villaggio nell'autorità unitaria di Bath and North East Somerset,  nel Somerset
Collina di St. Catherine, collina in gesso sopra Winchester (Hampshire), sito protetto di interesse nazionale per il tipo di flora e la sua conformazione geologica

America

Lago di St. Catherine, uno dei laghi che circondano il conglomerato urbano di New Orleans (USA)
Parrocchia di St. Catherine, parrocchia giamaicana (la suddivisione amministrativa dell'isola caraibica è costituita da 14 parrocchie)
Isola St. Catherines, isola sulla costa atlantica in Georgia, USA
Monte St. Catherines, rilievo di origine vulcanica (m. 840) nell'isola caraibica di Grenada

Pagine correlate
 Santa Caterina
 Sainte-Catherine
 Sankt Katharinen